Skok w dal kobiet podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 14 października 1964 (kwalifikacje i finał) na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwyciężczynią została Brytyjka Mary Rand, która w finale ustanowiła rekord świata skokiem na odległość 6,76 m.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Do finału awansowały zawodniczki, które osiągnęły minimum 6,00 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodniczek osiągnęło minimum).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Skok w dal kobiet